Траст:
 Траст или Доверительная собственность — юридический термин.
 «Траст» — американский телесериал-антология 2018 года.
 «Траст» — кипрский футбольный клуб из Никосии.

См. также 
 Операция «Трест»
 Trust